Die 8. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen ( 1992 Women's World Open Squash Championship) fand vom 3. bis 10. Oktober 1992 in Vancouver, Kanada, statt. Im direkten Anschluss fand am selben Ort die Weltmeisterschaft der Mannschaften statt. Das Gesamtpreisgeld betrug 35.000 US-Dollar.

Im Endspiel traf Titelverteidigerin Susan Devoy auf Michelle Martin, die nach ihrem Halbfinalsieg gegen die Vizeweltmeisterin Martine Le Moignan erstmals in einem Weltmeisterschaftsfinale stand. Devoy entschied die Partie mit 9:4, 9:6 und 9:4 klar für sich und gewann ihren insgesamt vierten WM-Titel. Zum zweiten Mal war es ihr zudem gelungen, ihren Titel zu verteidigen.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1992
Squashturnier in Vancouver
WSA Tour 1992/93